Dutch steht für:
 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Der Giftzwerg (1991)
 Dutch (Musiker) (* 1971), eines der Pseudonyme des niederländisch-amerikanischen Musikers Jesse Houk

Dutch ist der Familienname folgender Personen:
 Oswald Dutch (1894–1983), österreichisch-britischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Niederländische Sprache (engl.: dutch language)